Vjazemskij – città della Russia
 Vjazemskij – famiglia principesca russa

Persone 

 Andrej Ivanovič Vjazemskij – ufficiale russo
 Pëtr Andreevič Vjazemskij – poeta e critico letterario russo
 Pavel Petrovič Vjazemskij – politico, scrittore e storico russo

Pagine correlate 
 Vjazemskij rajon